Enrico – nome proprio di persona italiano maschile
Enrico di Biburgo – Patriarca di Aquileia
Enrico da Haarlem – tipografo olandese
Enrico, duca di Cornovaglia – figlio di Enrico VIII d'Inghilterra
Enrico La Talpa – personaggio della serie Lupo Alberto
Robert Enrico – regista e sceneggiatore francese